Demunck är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 François Demunck (1815–1854), belgisk cellist
 Ernest Demunck (1840–1915), belgisk cellist